ТЩР — многозначная аббревиатура:
 ТЩР — торфощёлочный реагент
 ТЩР — тральщик рейдовый

См. также 
  — аббревиатура латиницей